Мост Дугэ () — мост, пересекающий реку Бэйпаньцзян, расположенный на границе городских округов Цюйцзин и Люпаньшуй; 14-й по длине основного пролёта висячий мост в мире (8-й в Китае); 1-й по высоте над пересекаемой преградой мост в мире; 9-й по высоте конструкции (башенной опоры над преградой) мост в мире (4-й в Китае). Является частью скоростной автодороги G56 Ханчжоу — Руили.

Характеристика 
Мост соединяет западный и восточный берега реки Бэйпаньцзян соответственно городской уезд Сюаньвэй городского округа Цюйцзин  провинции Юньнань и уезд Шуйчэн городского округа Люпаньшуй провинции Гуйчжоу.

Длина — 1 341,4 м. Представляет из себя двухпилонный вантовый мост с основным пролётом длиной 720 м, который сменяет по три секции балочной конструкции с обеих сторон. Пролеты моста 80+88+88+720+88+88+80 м. Высота мостовых башенных опор: восточная 269 м и западная 246,5 м. Кроме вантов балка жёсткости (с дорожным полотном на ней) также закреплена снизу фермовой конструкцией для увеличения устойчивости и несущей способности мостового пролёта. Мостовые опоры имеют форму буквы Н, ниже дорожного полотна сужается (напоминает букву Y). Дорожное полотно моста находится на высоте 564 м над рекой.

Имеет четыре (по две в обе стороны) полосы движения.

Один из первых вантовых мостов в Азии построенный в горной местности. Стоимость строительства моста 7,79 млрд. юаней. Построен компанией Гуйчжоу-экспресс-групп-Эл-Ти-Ди в период 2013—2016 года. С открытием моста время в пути между Сюаньвэй и Шуйчэн сократилось с четырёх часов до одного часа.

Примечания

Ссылки 
 Про мост Beipanjiang Bridge Duge на сайте highestbridges.com
 十七标段桥梁隧道均有序推进
 十八标段4号索塔预计今年完成
 贵州境毕节至都格（黔滇界）段北盘江特大桥简介
 云上高速路 
 贵州省毕节至都格（黔滇界）高速公路
 Видео про мост

Транспорт провинции Гуйчжоу
Транспорт провинции Юньнань